Le tournoi de tennis du Maroc 1990 s'est déroulé du 5 au 11 mars sur terre battue.

Faits marquants 
 Thomas Muster remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Guillermo Pérez-Roldán. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Todd Woodbridge et Simon Youl s'imposent en finale face à Paul Haarhuis et Mark Koevermans. Il s'agit du premier titre en double pour Woodbridge et du premier également pour Youl.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 1990 de l'ATP

ATP 1990
Tennis masculin en 1990
1990 au Maroc
Tennis en mars 1990